Wudu bezeichnet:

 die rituelle Waschung im Islam, siehe Wudu’
 eine afrikanische Sprache, siehe Wudu (Sprache)
 den Stadtbezirk Wudu (武都区) der bezirksfreien Stadt Longnan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Wudu (Longnan)
 die Großgemeinde Wudu (武都镇) der Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan, Wudu (Jiangyou)
 die Voodoo-Religion

Wudu ist der Familienname folgender Personen:

 Melknat Wudu (* 2005), äthiopische Leichtathletin

Siehe auch:

 Voodoo (Begriffsklärung)